Шумановка — название населённых пунктов в России:

 Шумановка — село в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Шумановка — село в Константиновском районе Амурской области, упразднено в 1930 г.